Laureaci i nominowani do Nagrody Akademii Fonograficznej Fryderyk w kategorii Album roku: „muzyka taneczna (disco polo, dance, techno, hip hop, jungle acid, rave)” / „dance & techno” / „muzyka klubowa” / „muzyka klubowa i elektroniczna” / „dance / techno / elektronika” etc.

W 2012 roku wyróżnienie w kategorii przyznano po raz ostatni.

W 2015 roku kategoria powróciła do Fryderyków łącząc się z alternatywą i indie pod nazwą album roku elektronika / indie / alternatywa.

W 2016 roku kategoria nosiła nazwę album roku elektronika i alternatywa.

Od 2017 roku kategoria nosi nazwę album roku elektronika.

Lata 1994-1998

Lata 2000-2006

Lata 2010-2012

Lata 2015-2020

Lata 2021 – 2022

Najczęściej nagradzani

Najczęściej nominowani

Przypisy 

Album, dance
Muzyka taneczna
Muzyka elektroniczna